La Second Division 1896-1897 fu il quinto campionato avente questa dicitura, e vide la vittoria del Notts County.

Tom Boucher (Notts County) e J. Murphy (Notts County) sono i migliori marcatori del torneo con 22 reti.

Squadre partecipanti 

 Gainsborough Trinity

Classifica finale

Play-off

Verdetti
 Ai play-off il Notts County ottenne la promozione in First Division e il Sunderland ottenne la permanenza in First Division.
 Burnley  retrocesso in Second Division 1897-1898.
 Newton Heath, squadra della Second Division, rimase nella sua categoria.
 In seguito il Burton Wanderers non rinnovò la sua partecipazione a questo campionato.

Tabellone

Fonti e bibliografia

Voci correlate 
First Division 1896-1897
FA Cup 1896-1897

Collegamenti esterni 

Calcio nel 1896
Calcio nel 1897